Дони Уолбърг () е американски актьор и музикант.

Биография 
Роден е в Дорчестър, квартал на Бостън, като осмо от деветте деца в семейството на шофьора на камион за доставки Доналд Уолбърг старши. По-малкият му брат Марк Уолбърг също е актьор и бивш рапър.

Музикалната му кариера започва през 1984, когато е избран за член на известната бой банда New Kids on the Block. Групата има огромен успех и в следващите десет години издава шест албума и продава повече от 80 милиона копия.

След разпадането на групата през 1994, Дони се насочва към киното. Дебютира на голям екран през 1996 във филма Bullet с Мики Рурк и Тупак Шакур. Главен герой в полицейския сериал на CBS Синя кръв.

Филмография

Кино

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Членове на Ню Кидс он дъ Блок
Американски музиканти
Родени в Бостън